Тихоокеанско-Азиатский чемпионат по кёрлингу 2014 состоялся в городе Каруидзава (Япония) с 8 по 15 ноября 2014 года как для мужских, так и для женских команд. В мужском и женском турнирах приняло участие 7 мужских и 5 женских команд (Тайвань и Казахстан выставили только мужские команды).

В мужском турнире чемпионом стала (в 8-й раз в своей истории) сборная Китая, победив в финале сборную Японии; третье место заняла сборная Республики Корея.

В женском турнире чемпионом стала (в 7-й раз в своей истории) сборная Китая, победив в финале сборную Республики Корея; третье место заняла сборная Японии.

Чемпионат также являлся квалификацией на мужской и женский чемпионаты мира 2015. Квалификацию получали две лучших мужских команды и одна лучшая женская команда (сборная Японии получала автоматическую квалификацию как сборная страны-хозяйки женского чемпионата мира); соответственно, её получили мужские сборные Китая и Японии, а также женская сборная Китая.

Формат турнира 
На этом чемпионате был, в соответствии с решениями ВФК (так же, как и на чемпионате 2012 года), изменён формат мужского турнира. В отличие от предыдущих чемпионатов, поскольку в мужском турнире участвовало уже 7 команд, то групповой этап проводился в один круг, а не в два, как раньше (в женском турнире остался двухкруговой групповой этап). В мужской турнире в полуфиналах плей-офф ранее победитель определялся по системе «лучший в пяти матчах» (), то есть до трёх побед — при этом в пятиматчевую серию включались результаты двух матчей из группового турнира между этими командами; на этом чемпионате в полуфиналах пятиматчевая серия была заменена на трёхматчевую () до двух побед (включая и результат матча в групповом этапе). В женском турнире для полуфиналов остались прежние правила (до трёх побед в пяти матчах).

Мужчины

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф за 1—4 места.
 Проходят в тай-брейк за 4-е место в группе и выход в плей-офф за 1—4 места.

Сборная Тайваня не прошла в тай-брейк, так как она в группе проиграла обеим вышедшим в тай-брейк сборным — и Новой Зеландии, и Австралии.

Тай-брейк 
 7 : 5

Плей-офф 
В полуфиналах соперники играли до трёх побед одного из них (включая результат матча между этими командами на групповом этапе). В первом полуфинале встречались сборные Японии и Австралии; Япония по результатам игр на групповом этапе вела со счётом 1:0; в первой же игре полуфинала вновь выиграла Япония, пройдя в финал. Во втором полуфинале встречались сборные Республики Корея и Китая; Корея по результатам игр на групповом этапе вела со счётом 1:0; Китай выиграл первые же две игры полуфинала, пройдя в финал.

(в полуфиналах в скобках показан результат первой игры полуфинала)

Итоговая классификация

Женщины

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф за 1—4 места.
 Проходят в тай-брейк за 4-е место в группе и выход в плей-офф за 1—4 места.

Тай-брейк 
 6 : 11

Плей-офф 
В полуфиналах соперники играли до трёх побед одного из них (включая результаты двух матчей между этими командами на групповом этапе). В первом полуфинале встречались сборные Республики Корея и Новой Зеландии; Корея по результатам игр на групповом этапе вела со счётом 2:0; в первой же игре полуфинала победила Корея, пройдя в финал. Во втором полуфинале встречались сборные Китая и Японии; Китай, выигравший на групповом этапе оба матча, выиграл первую же игру полуфинала, пройдя в финал.

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата

2014
Спорт в Японии в 2014 году
Международные соревнования по кёрлингу в Японии